Langobardenstraße steht für:

 Langobardenstraße (Dresden), siehe Liste der Straßen und Plätze in Prohlis #Langobardenstraße*
 Langobardenstraße (München), siehe Liste Münchner Straßennamen/L
 Langobardenstraße (Stuttgart)
 Langobardenstraße (Wien), siehe Liste der Straßennamen von Wien/Donaustadt #L
 Langobardenstraße (Wuppertal)